Ле-Ме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Ле-Ме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Ле-Ме () — муніципалітет] у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Ле-Ме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ле-Ме () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза